Бержере́ ():

 Бержере, Гастон (Gaston Bergeret; 1840—1921) — французский писатель;
 Бержере, Жюль Анри Мариус (Jules-Henri-Marius Bergeret; 1830—1905) — французский деятель Парижской коммуны (1871).
 Бержере, Пьер-Ноласк (1782 — 1863) — французский художник.

Примечания